Баян-Кол — название нескольких населённых пунктов:
 Баян-Кол — село в Кызылском районе Республики Тыва.
 Баян-Кол — местечко в Сут-Хольском районе Республики Тыва.